Osoby o nazwisku Beauharnais:
 Aleksander de Beauharnais − generał czasów rewolucji francuskiej, pierwszy mąż cesarzowej Józefiny
 Amalia de Beauharnais – księżna Leuchtenbergu, cesarzowa Brazylii
 Eugenia de Beauharnais – księżna Hohenzollern-Hechingen
 Eugeniusz de Beauharnais – generał francuski w czasie wojen napoleońskich
 Hortensja de Beauharnais – królowa-małżonka Holandii
 Józefina − cesarzowa francuska
 Józefina de Beauharnais-Bernadotte – królowa-małżonka Szwecji i Norwegii, księżniczka Bolonii, księżniczka Galliera, księżniczka Leuchtenberg
 Stefania de Beauharnais − wielka księżna-małżonka Badenii

Inne:
 La Ferté-Beauharnais – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Loir-et-Cher
 Ród Beauharnais − francuska rodzina szlachecka